Il singolare del torneo di tennis Rye Brook Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Milan Šrejber che ha battuto in finale Ramesh Krishnan 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Michiel Schapers (primo turno)
 Ramesh Krishnan (finale)
 Eric Jelen (primo turno)
 Milan Šrejber (campione)

 Horacio de la Peña (semifinali)
 Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Christian Bergström (primo turno)
 Javier Frana (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rye Brook Open 1988